Pandemonium е трети студиен музикален албум на хевиметъл групата Cavalera Conspiracy, който е издаден на 31 октомври 2014 г. от Napalm Records.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Марк Ризо – китара
 Нейт Нютън – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2014 година
Метъл албуми
Американски музикални албуми